Preobraschenskaja (russisch ) ist der Name folgender Orte in Russland:

 Preobraschenskaja (Baschkortostan), Dorf in der Republik Baschkortostan
 Preobraschenskaja (Orjol, Dolgoje), Dorf im Rajon Dolgoje der Oblast Orjol
 Preobraschenskaja (Orjol, Glasunowka), Dorf im Rajon Glasunowka der Oblast Orjol
 Preobraschenskaja (Wolgograd), Staniza und Rajonverwaltungszentrum in der Oblast Wolgograd
 Preobraschenskaja (Wologda) in der Oblast Wologda

Preobraschenskaja ist der Familienname folgender Personen:

Siehe auch:
 Preobraschenski, männliche Form des Orts- und Familiennamens